Гргуревци () — село в Сербии, в общине Сремска-Митровица, в Сремском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Срем. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 1312 жителей (по переписи населения 1991 года — 1319 жителей).

Село находится на южных склонах гряды Фрушка-Гора, на северо-западе общины.

Демография 
В селе Гргуревци, по переписи 2002 года проживали 1050 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 40,7 лет (38,4 года у мужчин и 43,0 года у женщин). В селе есть 492 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,67.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Населённые пункты Воеводины